Алекса́ндр Хомяко́в:
 Хомяков, Александр Александрович (1932—2014) — первый секретарь Тамбовского и Саратовского обкомов КПСС.
 Хомяков, Александр Андреевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Хомяков, Александр Иванович (род. 1949) — Народный депутат СССР от Коми-Пермяцкого автономного округа. Председатель колхоза «Родина» Кочевского района
 Хомяков, Александр Петрович (1933—2012) — советский и российский геолог, доктор наук.